Conchorhagae é uma subordem de animais do filo Kinorhyncha, ordem Cyclorhagida. Possui apenas a família Semnoderidae.

Kinorhyncha